Николай Волоцкой:
 Волоцкой, Николай Алексеевич (1814—1879) — почётный мировой судья, камергер, действительный статский советник.
 Волоцкой, Николай Михайлович (1878—?) — член II Государственной думы от Вологодской губернии.